Сасько́ () — украинская фамилия. Известные носители:
 Сасько, Алексей Викторович (1970—1992) —  советский и украинский футболист, полузащитник
 Сасько, Геннадий Михайлович (род. 1946) —  украинский композитор, музыкант
 Колтоновская, Елена Александровна (в девичестве — Сасько; 1870—1952) — русская писательница, журналист, литературный критик

См. также 
 Сасько Федорович (? — 1596) — казацкий старшина, полковник.